Gojak ist der Familienname folgender Personen:

 Amer Gojak (* 1997), bosnischer Fußballspieler
 Lana Gojak (* 1983), kroatische Schauspielerin